Vivid steht für:

 Vivid, deutsche Rockband
 Vivid (Album), Musikalbum der japanischen Sängerin Crystal Kay
 Vivid Entertainment Group, Produktionsgesellschaft
 ViViD, japanische Band
 VIVID Grand Show, Revue des Friedrichstadt-Palasts in Berlin
 Vivid (Bank), eine 2019 als Start-up gegründete Direktbank